«Campanita del lugar» (o «Campanitas del lugar» o «Estrellita, del lugar») es una popular canción infantil y navideña conocida con este nombre en español y también en varios países con distintos títulos y letras, como en francés «Ah! vous dirai-je, Maman», en inglés «Twinkle, Twinkle, Little Star» y en alemán «Morgen kommt der Weihnachtsmann». La primera aparición escrita es la francesa y data de 1761.

Letra
La rima francesa original "La Confidente" dice así:
Ah! vous dirai je Maman,
Ah! vous dirai-je, maman,Ce qui cause mon tourment?
Depuis que j'ai vu Clitandre,Me regarder d'un air tendre;
Mon cœur dit à chaque instantPeut-on vivre sans amant

Traducción:

Oh! Se lo diría a mamá,
Ah! ¿Se lo diría, mamá,lo que me causa mi tormento?
Desde que vi a Clitandra,mirarme con un aire tierno;
mi corazón dice continuamente¿Se puede vivir sin un amante?

Confusiones frecuentes 
Una confusión frecuente, reforzada por su aparición como una respuesta correcta en la edición original de Trivial Pursuit, es que la música fue escrita por Mozart. Mozart no compuso la melodía francesa original, pero escribió 12 variaciones de ella. Estas variaciones están listadas como KV 265 (más tarde KV 300e). Otra confusión frecuente es que todas las versiones de la canción se pueden calificar como canciones infantiles; por el contrario, el texto de la versión original en francés, claramente no estaba pensado para los niños.

Existen también versiones de la melodía original en muchos otros idiomas, incluso en inglés la comparte con la Canción del alfabeto desde 1834 así como las canciones Baa, Baa, Black Sheep y Twinkle Twinkle Little Star.

Villancicos
Poemas del siglo XVIII
Estrellas en la cultura